Blauwzwarte kamzwaluw
 Fanteekamzwaluw
 Junglekamzwaluw
 Kameroenkamzwaluw
 Witkopkamzwaluw